JCT steht für:
 JCT, Festplattenhersteller für den Commodore 128, siehe Commodore 128 #Festplattenlaufwerke
 JCT Ltd.,  Jagatjit Cotton & Textile Mills 
 JCT Mills FC, indischer Fußballverein
 Jewish Colonial Trust, siehe Bank Leumi #Geschichte
 Joint Committee on Taxation, gemeinsamer Ausschuss des US-Kongresses, siehe United States Congress Joint Committee on Taxation
 Kimble County Airport (IATA-Code), Flughafen von Junction (Texas), Kimble County, Texas

jct steht für:
 Krimtschakische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der kiptschakischen Sprachen

Siehe auch:
 JCT-VC (Joint Collaborative Team on Video Coding)

Abkürzung